Сируэнья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 12,15 км². Население — 137 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del '''Rioja Alta Golf Club
 Datos del campo de golf

Муниципалитеты Риохи